Hainau ist der Name mehrerer Orte:
 Hainau, Gemeinde in Rheinland-Pfalz (bis 1971 Pissighofen)
 der von 1938 bis 1946 gültige deutsche Name des Ortes Wyssokoje (Kaliningrad, Nesterow) in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Schilleningken, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
ehemalige Grube Hainau in Hessen

Siehe auch
 Haynau, Heinau